Termenul „Dachstein” se poate referi la:

Munții Dachstein, (Dachsteingebirge) sunt un lanț muntos din Alpii Calcaroși
Masivul Dachstein, un munte din cadrul lanțului muntos Dachsteingebirge
Muntele Dachstein, vârful principal din Masivul Dachstein
Calcarul Dachstein, (Dachsteinkalk) este o rocă de calcar din Alpii Orientali Centrali
Ramsau am Dachstein  o comună  în districtul Liezen, landul Steiermark, Austria.
Dachstein (Bas-Rhin) o comună din Elsass, Franța
Wolfgang Dachstein (n. 1487 - d. 1553) compozitor, organist german